Cet article présente une liste des réserves indiennes en Alberta. Celle-ci recense toutes les réserves indiennes de la province. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable contenant leur nom, la bande qui l'occupe, le conseil tribal auquel cette dernière est rattachée s'il y a lieu, le traité dont la bande est signataire, la superficie de la réserve ainsi que sa population selon les recensements de 2011 et de 2006.

Les réserves indiennes de l'Alberta furent établies par une série de traités numérotés 6, 7 et 8. En vertu des Actes de l'Amérique du Nord britannique, l'autorité législative sur les réserves indiennes relève exclusivement du gouvernement fédéral, en particulier, du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada. L'administration locale est gérée par des gouvernements autochtones locaux.

L'ensemble des réserves indiennes de l'Alberta couvre une superficie totale de  et leur superficie individuelle varie de  à .

En plus des réserves indiennes, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada reconnaît six établissement indiens en Alberta. Ceux-ci sont listés de la même façon à la suite de la liste des réserves indiennes.

Liste des réserves indiennes

Liste des établissements indiens

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
 Liste des bandes indiennes en Alberta
 Réserve indienne

Alberta, Reserve